Amennacht (v překladu z egyptštiny „Amon je silný“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

 Amennachta – místokrále Núbie v době panovnice Hatšepsuty
 Amennachta – písaře a kresliče v Dér el-Medíně v době Ramesse III. a Ramesse IV.

 Amennachta – hrdinu stejnojmenné povídky, kterou napsal na motivy starověkého Egypta František Lexa

Související články 
 Amennachtovo naučení – hrdinu stejnojmenné povídky

Egyptská jména